Азиньял — районы в Португалии

 Азиньял (Алмейда)
 Азиньял (Каштру-Марин)